Сергей Юрьевич Петров () — советский футболист, вратарь. В высшей лиге провёл один матч за ЦСКА, выйдя на замену Валерию Новикову, пропустившему в первом тайме матча с московским «Динамо» три мяча, по окончании карьеры судил футбольные матчи в родном городе.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль в базе cska-games.ru 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»